Schenando (in Engels, Shenandoah), een leider van de Oneida
Shenandoah (lied), een lied over de Oneida en de Missouri
Shenandoahvallei, een vallei in het westen van de staat Virginia
Shenandoah (rivier), een rivier door de Shenandoah Vallei
Shenandoah (film), een film
Shenandoah (band), een Amerikaanse band
Shenandoah (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Shenandoah (Louisiana)
Shenandoah (Pennsylvania)
Shenandoah (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Shenandoah (Virginia)
Shenandoah (schip), een kaperschip van de Geconfedereerde Staten van Amerika tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.